Husar steht für:

 einen Angehörigen der Truppengattung Husaren
 Husar (Fahrzeug), österreichisches Militärfahrzeug der ÖAF
 Iveco LMV, Fahrzeug der österreichischen Streitkräfte
 die Lokomotiven der polnischen Baureihe EU 44
 Húsar, Ort der Färöer auf der Nordinsel Kalsoy
 mehrere Arten der Unterfamilie Husarenfische
 Uza (Landes), Gemeinde in Frankreich, auf Okzitanisch

Husar ist der Familienname folgender Personen:
 Gabi Husar, österreichische Rallyefahrerin
 Jerzy Husar (1943–2020), polnischer Pianist und Komponist
 Ljubomyr Husar (1933–2017), ukrainischer Großerzbischof

HUSAR steht als Abkürzung für:
 Heavy Urban Search and Rescue, Katastrophenschutzeinheit
 Hocheffizientes unbemanntes System zur Aufklärung mittlerer Reichweite, ein Drohnensystem, das von der Bundeswehr ab 2018 eingesetzt werden soll

Siehe auch:
 Zwei Husaren
 Haus zum Husaren
 Husaren in Berlin
 Husarendenkmal
 Husarentempel
 Hussar

Abkürzung